Plusieurs villes possèdent une rue ou une avenue de la Chasse Royale :

Belgique 
 Rue de la Chasse Royale à Bruxelles

France 
 Avenue de la Chasse Royale à Semblançay
 Rue de la Chasse Royale à Valenciennes

Voir aussi 
 

Chasse-Royale